Koschitzki ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Koschitzki (* 1978), deutscher Blockflötist
 Heino Koschitzki (1936–2017), deutscher Maler und Grafiker